Ez a szócikk Potsdam város mellékcikke

¹ Népszámlálás

Városrészek 

Brandenburg települései